Csehország
 Bezvěrov, település az Észak-plzeňi járásban
 Bezvěrov, Teplá településrésze a Chebi járásban